Drywood Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Drywood Township (Kansas)
 Drywood Township (Missouri)